Charlestown eller Charles Town kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Charlestown (del av en befolkad plats) – New South Wales, Lake Macquarie Shire,

Bahamas

 Nassau, Bahamas – tidigare Charles Town

Irland 

 Charlestown (ort i Irland), Connacht, Maigh Eo,

Saint Kitts och Nevis 

 Charlestown, Saint Kitts och Nevis, parishhuvudort, Saint Paul Charlestown,

Storbritannien

 Charlestown, Cornwall
 Charlestown of Aberlour

USA 

 Charlestown, Indiana, ort, Clark County, 
 Charlestown, Maryland, Baltimore County, 
 Charlestown, Maryland, Cecil County, 
 Charlestown, New Hampshire – en kommun (town) i Sullivan County, New Hampshire 
 Charlestown, Rhode Island – en kommun (town) i Washington County, Rhode Island 
 Charlestown, Boston, Massachusetts, tidigare en egen stad, men numera en del av Boston
 Charles Town, West Virginia – en stad i West Virginia
 Charleston, South Carolina – hette Charles Town åren 1680-1783

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar